Fokus (von lateinisch focus „Herd, Feuerstelle“) steht für:

 Fokus, besondere Punkt eines abbildenden optischen Geräts, in dem sich die Strahlen schneiden
 Fokus (Linguistik), ein durch Betonung hervorgehobener Satzteil oder die Funktion dieser Betonung
 Fokus (Ukraine) (Фокус), auch Focus, ein russischsprachiges politisches Wochenmagazin aus Kiew
 Streuherd, der als lokales Krankheitsgeschehen eine Fernwirkung ausübt, siehe Herd (Medizin)
 bei grafischen Benutzeroberflächen das Element, das Tastatureingaben aufnimmt, siehe Aktives Fenster #Aktives Widget innerhalb von Fenstern

FOKUS steht für:
 Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme, Berlin

Siehe auch:
 Focus (Begriffsklärung)

FOKUS